

Patronyme 

 Étienne-Joseph Floquet (1748 - 1785), compositeur français ;
 Amable Floquet (1797 - 1881), archiviste paléographe et historien local français ;
 Charles Floquet (1828 - 1896), homme politique français ;
 Achille Marie Gaston Floquet (1847 - 1920), mathématicien français ;
 Maurice Floquet (1894 - 2006), cinquième dernier poilus de la première guerre mondiale ;
 Gaston Floquet (1917 - 2001), artiste plasticien, traducteur  français ;
 Charles Floquet (1928 - 2009), écrivain, spécialiste de Sacha Guitry.

Voir aussi 
 Gouvernement Charles Floquet.